John Needham ist der Name folgender Personen:

* John R. Needham (1824–1868), US-amerikanischer Politiker
 John Turberville Needham (1713–1781), britischer Biologe